Стен Магнус Вассен (, , Партилле, Вестра-Гёталанд, Швеция — , Гётеборг, Швеция) — шведский яхтсмен, бронзовый призёр летних Игр в Хельсинки (1952).

Выступал за клуб GKSS из Гётеборга.

На летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) в составе экипажа, в который входил и его брат Фольке Вассен, завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по парусному спорту в классе яхт 5,5 метров.

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/wa/magnus-wassen-1.html 
 https://web.archive.org/web/20140822031527/http://www.sok.se/5.aad0b10833d63e5c800036789.html

Яхтсмены Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1952 года